Rzut oszczepem mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie. Zawody zostały rozegrane 6 lipca na Stadionie Olimpijskim.

Rzut oszczepem w 1912 roku był szczególnie popularny w krajach skandynawskich, co było niejako powodem zwycięstwa zawodnika z tego regionu. Na dwudziestu czterech uczestników, siedemnastu pochodziło ze Skandynawii. Na liście startowej znalazło się również trzech Niemców, dwóch Rosjan, Austriak i Węgier. Czternaście z piętnastu pierwszych miejsc zdobyli skandynawscy zawodnicy. 

Obrońca tytułu, Lemming, zdominował cały konkurs. Pokonał swojego głównego rywala, Fina Saaristo, zarówno w eliminacjach i w finale, wygrywając o prawie dwa metry.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912